Nyílászáró
 ablak, épületszerkezeti fogalom, egyfajta nyílászáró
 ablak a népi építészetben
 ablak, jármű nyílászáró szerkezete

Heraldika
 ablak, ablakos a heraldikában ábrázolt címerábra, elsősorban mesteralak, melyen nyílás van és a mező borítása ezen keresztül láthatóvá válik
 ablak, a heraldikában ábrázolt ablakozott épület, melynek ablakai eltérnek annak borításától

Geológia
 ablak, tektonikai ablak a tektonikai lemeznek az erózió vagy a földkéreg vízszintes elmozdulása által felszínre került része

Időintervallum, időszakasz, behatárolt időszak
 ablak, indítási ablak az a behatárolt időszak, amikor az adott űreszköz indítható, hogy elérje a számára tervezett pályát illetve pozíciót

Számítástechnikai fogalom
 ablak, számítástechnikai fogalom, nagyjából téglalapformájú elem

Televízió, film
 Ablak, Maár Gyula filmje 1966-ból
 Ablak, televíziós szolgáltató műsor